

Géographie

Allemagne 
 Lenne : rivière affluent de la Ruhr (Allemagne)
 Lenne :  une municipalité du land de Basse-Saxe et l'Arrondissement de Holzminden

Belgique 
 Lenne : localité de la province de Namur (Belgique)

France 
 Lenne : rivière affluent de l'Aveyron (France)
 Lenne est également le nom de plusieurs hameaux ou lieux-dits.

Album 

 Lenne : album du groupe de jazz Akosh S. Unit

Référence 

Homonymie d'hydronyme